

Населені пункти та їхні частини

 Ґурка — село в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ґурка — село в гміні Ліпінкі-Лужицьке Жарського повіту Любуського воєводства
 Ґурка — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґурка — село в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — село в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ґурка — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґурка — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ґурка — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ґурка — село в гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Ґурка — частина міста Собутка в Вроцлавському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ґурка — частина міста Глогув у Ґлоґовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ґурка — частина міста Коцьк у Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Ґурка — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Ґурка — частина міста Лібйонж у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Ґурка — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Ґурка — частина міста Прудник у Прудницькому повіті Опольського воєводства
 Ґурка — частина міста Єдличі в Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина міста Ясло в Ясельському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина міста Сенява в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина міста Рудник-над-Сяном у Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Ґурка — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства
 Ґурка — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Ґурка — частина міста Скаржисько-Каменна в Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Ґурка — частина села Стависька в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґурка — частина села Пікутково в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґурка — частина села Гута в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґурка — частина села Брамка в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґурка — частина села Хмелек у гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґурка — частина села Гурка-Заблоце (Ґурка-Заблоце) в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ґурка — частина села Отроч у гміні Хжанув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Ґурка — частина села Суль у гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґурка — частина села Кшемень-Другий в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Ґурка — частина села Сумін у гміні Тарнаватка Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ґурка — частина села Петронелюв у гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ґурка — частина села Беднари в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґурка — частина села Боровець у гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґурка — частина села Кужяма в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґурка — частина села Лискорнія в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ґурка — частина села Тшонс у гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґурка — частина села Вітонія в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґурка — частина села Частари в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґурка — частина села Барвалд-Дольни в гміні Вадовиці Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Забрне в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Бжезувка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Залуже в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Малобондз у гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Кшикава в гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Жджари в гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Йодлувка-Туховська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Ярошувка в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Ґробля в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Ґнойник у гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Бучкув у гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Чубровиці в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Ґрушув-Великий в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Жбіковиці в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Левньова в гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Мшанка в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Мнікув у гміні Лішки Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Тарґаниці в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Мухаж у гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Кашув у гміні Лішки Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Подліпе в гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Черніхув у гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Домброва-Шляхецька в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Тужа в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Тенчинек у гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — частина села Русінув у гміні Борковиці Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґурка — частина села Вроґоцин у гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґурка — частина села Худзинек у гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґурка — частина села Ґлоґув у гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґурка — частина села Мілево в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ґурка — частина села Лежани (Ленжани) в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Жарновець у гміні Єдличі Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Альфредувка в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Гарта в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Ленки Стрижівські в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Любатова в гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Добешин у гміні Єдличі Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Гутисько-Ненадовске (Гуцисько-Ненадовське) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Тарґовиська в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Прихоєць (Пшихоєць) у гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села М'якиш-Старий (Менкіш-Старий) в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Опалениська в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Гнатковичі (Гнатковіце) в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Копкі в гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Хлопська-Воля в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Камень у гміні Камень Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Сухожув у гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Ґожице в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Хмелюв у гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Тучапи (Тучемпи) в гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Домброва-Жечицька в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Бжезьниця в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Ґольці (Ґольце) в гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Ненадова в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Ожехувка в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Береза Королівська (Бжуза-Крулевська) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Мединія-Ґлоґовська в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Залесе-Ґожицьке в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Лопушка Мала (Лопушка-Мала) в гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Ґольцова в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Воля-Оталенська в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Ядахи в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Борек-Мали в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Мотиче-Шляхецьке в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Пшевротне в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Лончкі-Бжеські в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Воля-Барановська в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Дубрівка (Домбрувка) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурка — частина села Токари в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ґурка — частина села Венґерська-Ґурка в гміні Венґерська Ґурка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ґурка — частина села Коричани в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґурка — частина села Павловіце в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Ґурка — частина села Кідув у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґурка — частина села Заґужани в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Цесьле в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Воля-Чариська в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Сарбіце-Первше в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Міностовиці в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Копернія в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Скотники-Мале в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Цудзиновиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Кемпа-Любавська в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Пекари в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Сарбіце-Другі в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Лубніце в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Мерониці в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Постронна в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Звежинець у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Янчиці в гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Махори в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Дембська-Воля в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Пакули в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Муляжув у гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Вільчковиці в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Заборовиці в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Пшилоґі в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурка — частина села Голендеркі в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґурка — частина села Ліхново в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґурка — осада в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґурка — осада в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства
 Ґурка — осада в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґурка — лісова осада в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Гурка (прізвище)

Примітки